Betty Cantrell (1994) – modella statunitense
 Bill Cantrell (1908-1996) – pilota automobilistico statunitense
 Blu Cantrell (1976) – cantante statunitense
 Jerry Cantrell (1966) – chitarrista, cantante e cantautore statunitense